Teatro Municipal – teatro di Bahía Blanca
 Teatro Municipal – teatro di Quetzaltenango 
 Teatro Municipal – teatro di Caracas
 Teatro Municipal – teatro di Lima
 Theatro Municipal – teatro di Rio de Janeiro
Teatro Municipale di San Paolo – teatro di San Paolo
 Teatro Municipal – teatro di Santiago del Cile
 Teatro Municipal – teatro di Valencia